Черняков — фамилия.

 Черняков, Адам (1880—1942) — глава Варшавского гетто в годы немецкой оккупации.
 Черняков, Александр Георгиевич (1902—1969) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Черняков, Алексей Григорьевич (1955—2010) — российский учёный, философ и математик.
 Черняков, Борис Абрамович (1937—2013) — экономист-аграрник, американист.
 Черняков, Владимир Владимирович (род. 1971) — российский предприниматель.
 Черняков, Даниил Романович (pод. 2001) — российский футболист.
 Черняков, Дмитрий Феликсович (pод. 1970) — режиссёр оперы.
 Черняков, Захарий Хаимович (Ефимович) (1900—1997) — советский этнограф и лингвист.
 Черняков, Иван Ионович (1917—1977) — советский педагог, один из основателей русской школы в послевоенной Крымской области.
 Черняков, Иван Тихонович (1936—2011) — украинский историк, археолог, писатель.
 Черняков, Наум Семёнович (1915—1998) — советский учёный-авиаконструктор.
 Черняков, Сергей Анатольевич (1959—2018) — российский рок-музыкант, барабанщик.
 Черняков, Соломон Ильич (1861—1948) — советский железнодорожный мастер, Герой Труда.
 Черняков, Тихон Леонтьевич (1893—1963) — оперный певец.
 

 Черняков — село в Резниковском сельсовете Волчанского района Харьковской области (Украина).

См. также 
 
 Чернякова
 Черняковицы
 Черняковичи